Се́льское поселе́ние Фе́динское — упразднённое муниципальное образование в Воскресенском муниципальном районе Московской области.

Административным центром было село Федино.

География 
Расположено в юго-западной части Воскресенского района. На севере граничит с сельским поселением Ашитковским, на востоке — с городским поселением Воскресенск, на юге — с сельскими поселениями Хорошовским, Радужным и Непецинским Коломенского района, на западе — с сельскими поселениями Ульянинским и Рыболовским Раменского района. Площадь территории сельского поселения составляет .

История 
Образовано в ходе муниципальной реформы, в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2004 года  «О статусе и границах Воскресенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

4 мая 2019 года Воскресенский муниципальный район был упразднён, а все входившие в него городские и сельские поселения объединены в новое единое муниципальное образование — городской округ Воскресенск.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 30 населённых пунктов четырёх упразднённых административно-территориальных единиц — Гостиловского, Марчуговского, Ратчинского и Степанщинского сельских округов:

Местное самоуправление 
 Совет депутатов 
Число депутатов определено в соответствии с законом Московской области от 30 марта 2005 г. № 96/2005-ОЗ «Об обеспечении реализации отдельных положений Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“» и составляет 10 человек.

 Главы сельского поселения
 Дорошкевич Игорь Александрович
 Игорь Александрович Дорошкевич

Образование 
Среднее образование:

МОУ "Косяковская средняя общеобразовательная школа"

МОУ "Степанщинская средняя общеобразовательная школа"

МОУ "Ратчинская средняя общеобразовательная школа"

МОУ "Фединская средняя общеобразовательная школа»

Символика

Флаг 

Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской области от 09.02.2006 № 56/12, внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 2180.

Описание:

Герб 
Утверждён решением Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской области от 09.02.2006 № 55/12.

Описание:

Ссылки 
 Сайт сельского поселения Фединское

Источники 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Воскресенского района Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году